{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (83901) - || 2001 US163 || 17 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83902) - || 2001 UX164 || 23 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83903) - || 2001 UR166 || 24 oktober 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (83904) - || 2001 UB173 || 18 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83905) - || 2001 UY182 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83906) - || 2001 UL183 || 16 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83907) - || 2001 UD184 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83908) - || 2001 UT186 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83909) - || 2001 UB189 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83910) - || 2001 UA210 || 20 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83911) - || 2001 UV219 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83912) - || 2001 VH1 || 7 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83913) - || 2001 VF6 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83914) - || 2001 VA7 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83915) - || 2001 VF7 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83916) - || 2001 VS8 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83917) - || 2001 VB11 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83918) - || 2001 VJ11 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83919) - || 2001 VX12 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83920) - || 2001 VX15 || 6 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83921) - || 2001 VB16 || 8 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83922) - || 2001 VK16 || 10 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83923) - || 2001 VR16 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83924) - || 2001 VZ23 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83925) - || 2001 VS25 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83926) - || 2001 VS37 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83927) - || 2001 VD48 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83928) - || 2001 VJ50 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83929) - || 2001 VF51 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83930) - || 2001 VY56 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83931) - || 2001 VO58 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83932) - || 2001 VD74 || 11 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83933) - || 2001 VJ74 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83934) - || 2001 VZ74 || 8 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83935) - || 2001 VV86 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83936) - || 2001 VY86 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83937) - || 2001 VU89 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83938) - || 2001 VO93 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83939) - || 2001 VX105 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83940) - || 2001 VD122 || 13 november 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83941) - || 2001 WD || 16 november 2001 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| (83942) - || 2001 WC12 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83943) - || 2001 WK14 || 19 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83944) - || 2001 WM17 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83945) - || 2001 WO21 || 18 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83946) - || 2001 WR26 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83947) - || 2001 WT36 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83948) - || 2001 WN37 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83949) - || 2001 WP45 || 19 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83950) - || 2001 WV69 || 20 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83951) - || 2001 WG74 || 20 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83952) - || 2001 WO80 || 20 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83953) - || 2001 WA97 || 18 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (83954) - || 2001 WU98 || 19 november 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83955) - || 2001 XR6 || 8 december 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (83956) Panuzzo || 2001 XX30 || 7 december 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (83957) - || 2001 XO35 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83958) - || 2001 XA36 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83959) - || 2001 XD80 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83960) - || 2001 XB84 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83961) - || 2001 XQ113 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83962) - || 2001 XW123 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83963) - || 2001 XM202 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83964) - || 2001 XL256 || 7 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83965) - || 2001 XU256 || 7 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83966) - || 2001 YX13 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83967) - || 2001 YG111 || 17 december 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83968) - || 2001 YY114 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83969) - || 2001 YW127 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83970) - || 2001 YQ132 || 20 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83971) - || 2002 AU25 || 9 januari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (83972) - || 2002 AZ34 || 9 januari 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| (83973) - || 2002 AS181 || 5 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (83974) - || 2002 AV181 || 5 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (83975) - || 2002 AD184 || 6 januari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (83976) - || 2002 CA15 || 9 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83977) - || 2002 CE89 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (83978) - || 2002 CC202 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (83979) - || 2002 EW5 || 11 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (83980) - || 2002 EP9 || 10 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (83981) - || 2002 EJ22 || 10 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (83982) Crantor || 2002 GO9 || 12 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (83983) - || 2002 GE39 || 4 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (83984) - || 2002 GL77 || 9 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83985) - || 2002 JV42 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (83986) - || 2002 JS101 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (83987) - || 2002 LR32 || 11 juni 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (83988) - || 2002 LC34 || 10 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (83989) - || 2002 MF1 || 17 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (83990) - || 2002 MM1 || 17 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (83991) - || 2002 MS1 || 20 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (83992) - || 2002 MG3 || 25 juni 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (83993) - || 2002 MM3 || 19 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (83994) - || 2002 NJ12 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (83995) - || 2002 NH13 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (83996) - || 2002 NP18 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (83997) - || 2002 NK19 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (83998) - || 2002 NA24 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (83999) - || 2002 NV26 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84000) - || 2002 NG27 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten